L'édition 2022 du tournoi de tennis du Chili se déroule du 21 au  à Santiago, sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Autrichien Dominic Thiem, de l'Espagnol Roberto Carballés Baena et du Norvégien Casper Ruud. Ils sont respectivement remplacés par Daniel Elahi Galán, Nicolás Kicker et Bernabé Zapata Miralles.

Lauréats 
L'Espagnol Pedro Martínez remporte le tournoi en battant en finale Sebastián Báez. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Rafael Matos et Felipe Meligeni Alves décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à André Göransson et Nathaniel Lammons. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Chili
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2022
Santiago
Sport au Chili en 2022
Tennis en février 2022